A Liga Nordeste de Rugby XV de 2012 ou Nordestão 2012 é uma competição patrocinada pela Confederação Brasileira de Rugby (CBRu), envolvendo equipes da região Nordeste do Brasil. A competição terá formato distinto esse ano. Com oito equipes participante, a Liga tem dois grupos, com quatro times cada: O Grupo Norte e o Grupo Sul. O vencedor de cada grupo é classificado para a final, a ser realizada, de comum acordo, no estádio do vencedor do Grupo Sul, por esse grupo contar com as equipes mais tradicionais do torneio. Quem vencer, está classificado para a disputa da Copa do Brasil deste ano, em confronto com o campeão da região Sudeste do país.

O campeão foi, pela primeira vez, a equipe Potiguar Rugby, após uma vitória conquistada em Natal sobre a Associação Maranhão Rugby - AMARU. Com isso a equipe do Rio Grande do Norte disputará as Quartas de Final da Copa do Brasil de Rugby de 2012 contra Guanabara Rugby.

Equipes participantes

Fórmula de disputa 
Os times foram divididos em dois grupos na primeira fase onde se enfrentam em turno único. Os primeiros de cada grupo se classificam para a final, a ser disputada com o mando do integrante do Grupo Sul. O vencedor da disputa recebe a vaga para a Copa do Brasil.

Jogos

Grupo Norte

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Grupo Sul

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Final

Campeão

Jogadores 
Fonte:

Maiores pontuadores

Maior número de Tries

Ligações externas 
 Rugby Mania
 Super 10
 Site da CBRu

2012